Thierry Coulhon (1958- ), mathématicien français ;
 Vital Coulhon (1871-1914), sculpteur français.